Paralcyoniidae är en familj av koralldjur. Paralcyoniidae ingår i ordningen Alcyonacea, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Paralcyoniidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Paralcyoniidae